Ива́н Дроздо́в:
 Дроздов, Иван Витальевич (род. 1999) — белорусский хоккеист.
 Дроздов, Иван Владимирович (1922—2019) — русский советский писатель, публицист и поэт, редактор, журналист, военный корреспондент.
 Дроздов, Иван Георгиевич (1880—1939) — русский советский живописец, график.
 Дроздов, Иван Лукьянович (1929—2008) — советский писатель.
 Дроздов, Иван Михайлович (в монашестве Иосиф; 1824—1881) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Дорогобужский.